La Coupe du Golfe des nations de football ou la Coupe du Golfe arabe () est un tournoi de football ayant lieu tous les deux ans entre les nations arabes du Golfe Persique auxquelles se joignent l'Irak et le Yémen. Le Koweït est le plus titré, et l'Irak est le tenant du titre.

Historique 
Ce championnat a été créé en 1968 pendant les JO d'été de Mexico par Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite et le Qatar. Ce premier tournoi a eu lieu à Bahreïn.

Éditions 
La  fut organisée en 1970 à Bahreïn, et remportée par le Koweït.

S'agissant d'une compétition amicale, son rythme est irrégulier.

En raison de la chaleur, elle est normalement disputée en hiver.

Coupe du Golfe 2007 
Lors de la , les Émirats arabes unis, pays hôte, battent Oman 1-0 en finale.

Coupe du Golfe 2009 
Lors de la , le pays organisateur, Oman, remporte le trophée pour la première fois de son histoire face à l'Arabie saoudite (0-0, 6-5 t.a.b)

Coupe du Golfe 2014 
La  de la Coupe du Golfe s'est déroulée en  en Arabie saoudite.

Palmarès

Bilan par nation 

Note: L'Irak a été banni de la compétition de 1991 à 2003 pour cause de guerre.

 Seul le  n'a jamais remporté ce championnat.

Les records 
 Victoire la plus large - 8 buts

 8 - 0  ()

 Le plus de buts en une rencontre - 8 buts

 8 - 0  ()

 7 - 1  (2)

 6 - 2  ()

  Meilleur buteur en une rencontre - 5 buts
Majed Abdullah  ( contre le Qatar)

 Meilleur buteur lors d'un championnat - 10 buts
Hussein Saeed  (1979)

Références 
 RSSSF

 
Compétition de football non-FIFA